Pluton – pierwiastek chemiczny
 Pu – termin taoistyczny
 PU – skrót od Pucharu UEFA w piłce nożnej
 PU – celownik optyczny
 PU – skrót od poliuretanu